Majumdar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Nimai Chandra Majumdar
 Radha Binod Majumdar